Weasleyowie
 Ginny Weasley
 Ron Weasley